Жан-Марі (Іван) Шопен (; 1795 або 1796—1871) — французький художник, етнограф, літературознавець — дослідник Кавказу і особистий секретар і бібліотекар князя Олександра Борисовича Куракіна — російського посланника при французькому дворі.

Біографія 
Іван Шопен народився 1796 року в місті Санкт-Петербурзі в родині французького скульптора найнятого російською імператрицею Катериною II.

Крім вивчення етносу кавказьких народів Шопен займався літературою та історією слов'ян. Після смерті свого покровителя князя О. Б. Куракіна 1818 року Шопен поселився у французькій столиці.

Серед виданих ним праць найбільш відомі такі: «De l'État de la Russie ou Observations sur ses mœurs , sur son influence politique …» (Париж, 1822), «Les Révolutions des peuples du Nord», (Париж, 1840); «Les provinces Danubiennes» (Париж, 1856) і «Choix de nouvelles russes» (1853).

Жан-Марі Шопен помер 15 лютого 1871 року в місті Парижі.

Бібліографія

Про Росію 
Авторські праці:
 Coup d'œil sur Pétersbourg (Paris, Ponthieu, 1821, 241 p.)
 De l'État actuel de la Russie, ou Observations sur ses mœurs, son influence politique et sa littérature, suivies de poésies traduites du russe (Paris, Collin de Plancy, 1822, 242 p.)
 Dithyrambe sur l'inondation de Saint-Pétersbourg (Paris, Dondey-Dupré père et fils, 1824, 8 p.)
 En collaboration avec César Fami et Eugène Boré : Russie (Paris, Firmin Didot frères, 1838, 2 vol., réédité en 1857)
 Révolutions des peuples du Nord (Paris, W. Coquebert, 1841—1842, 4 vol. in-8°)

Переклади:
 La Fontaine des pleurs, poème de M. Alexandre Pouschkin, traduit librement du russe (Paris, Dondey-Dupré père et fils, 1826, 40 p., 3 pl.gravées par H.F.Schopin et 1 f. de musique composée par Barbe Gerber épouse de J.M.Chopin)
 Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité, par Mikhail Semenovich Kutorga (Paris, Firmin Didot, 1839, 261 p.)
 Choix de nouvelles russes de Lermontov|Lermontof, Alexandre Pouchkine, von Wiesen (Paris, Reinwald, 1853, III-339 p., réédité en 1873)

Історико-географічні праці 
 Histoire du roi de Rome (duc de Reichstadt), précédée d'un Coup d'œil rétrospectif sur la Révolution, le Consulat et l'Empire (Paris, G. Roux, 1850, 2 vol.)
 Histoire civile, politique et privée de Napoléon, du roi de Rome (duc de Reichstadt) et de la famille Bonaparte précédée d'un Coup d'œil rétrospectif sur la République, le Consultat et l'Empire, terminée par l'histoire des maréchaux de France (de Camille Leynadier) avec une étude sur l'Empire (par Jean-Pons-Guillaume Viennet) (Paris, Krabbe, 1851, 6 vol.)
 Provinces danubiennes et roumaines, en collaboration avec Abdolonyme Ubicini (Paris, Firmin Didot frères, 1856)
 La Clef de la question des duchés danois de Sleswig et de Holstein (1861)

Англійські переклади 
 Traité de la composition et de l'exécution des jardins d'ornement, par John Claudius Loudon (Paris, Encyclopédie portative, 1830)
 L'Océan et ses merveilles (Paris, Gayet et Lebrun, 1849)
 David Copperfield (roman)|David Copperfield, de Charles Dickens (Paris, Passard, 1851—1852, 4 vol.)
 La Nièce du pêcheur, par Charles Dickens (Paris, Passard, 1853, 3 vol.)

Спеціальні публікації 
 Ode sur l'indépendance d'Haïti (1825)
 A la mémoire de Madame Faubert et aux Haïtiens qui la regrettent (1825)
 Ode sur la victoire de Navarin (1827)
 Première républicaine (1833)
 La Colonne (1833)
 A Monsieur l'abbé de Lamennais (1834)
 Le Modèle de l'apprenti, ou Lettres de Baptiste et de son bienfaiteur (1834)
 L'Empire (1852)

Інше 
 Nouvelle édition de l'Histoire du petit Jacques de Frédéric Rouveroy (Paris, Duverger, 1834).

Примітки